Мако:

 Акула-мако — хрящова риба родини оселедцевих акул.
 Мако — місто в Угорщині
 Мако — актор
 Мако — велике газове родовище в Угорщині.
 Мако (Final Fantasy VII)

 Прізвище
 Джин Мако (1916—2013) — американський тенісист.